10-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин прошёл 11-12 мая 1973 года в Гренобле (Франция). В нём приняли участие 54 гимнаста из 20 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты в индивидуальном многоборье
 Полные результаты в отдельных упражнениях

1973
Международные спортивные соревнования в Гренобле
Май 1973 года
Чемпионаты Европы в 1973 году
Спорт во Франции в 1973 году